Boom (plant), een overblijvende plant met een houtige stam en met een kroon

Langwerpig hout en vertakking 
 Boom (rondhout), een rondhout op een schip
 Boom (trap), het onderdeel van een trap waar de traptredes in of op rusten
 Boom van de kennis van goed en kwaad, een boom die samen met de levensboom voorkomt in het Bijbelboek Genesis
 Boom van Jesse, een Bijbelse benaming voor de nakomelingen van Isaï
 Boom (datastructuur), vertakte datastructuur in de informatica
 Boom van Pythagoras, een fractal die een oneindig vertakte rooted tree vormt met vierkanten en driehoeken als knopen
 Microfoonhengel, een lange stok waar een microfoon aan vast zit om snel te verplaatsen
 Slagboom, afsluitboom of spoorboom
 Stamboom, een getekende presentatie van familiegegevens
 Lijst van bomen van Amsterdam, afsluitingen van een watertoegangen tot de stad

Personen 
 Bart Boom, een Nederlands wielrenner
 Bjørn Boom, een Nederlands waterpolospeler
 Boom Gaspar, artiestennaam van Kenneth E. Gaspar, een Amerikaans muzikant
 Boudewijn Karel Boom, een Nederlands botanicus
 Brian Boom (1954), een Amerikaans botanicus
 Casper Boom, een Nederlands korfbalinternational
 Corrie ten Boom (1892-1983), een Nederlands verzetsstrijdster in de Tweede Wereldoorlog, later evangeliste
 Harm Boom, een Drents schrijver en journalist
 Irma Boom (1960), een Nederlands grafisch ontwerper
 Izak Boom, een Nederlands muzikant en cabaretier
 Jeroen van der Boom (1972), een Nederlands zanger en televisiepresentator
 Joeri Boom (1971), een Nederlands journalist
 Lars Boom (auteur) (1946), een Nederlands auteur, acteur en presentator
 Lars Boom (wielrenner) (1985), een Nederlands veldrijder en wielrenner
 Willem ten Boom, een Nederlands predikant en jodenzendeling

Geografie 
 Boomhoek, een buurtschap in de Nederlandse gemeente Wijdemeren

Gemeente in België 
Boom (België), gemeente in de provincie Antwerpen

Vernoemd
Kanton Boom, kanton in de provincie Antwerpen en het gelijknamige arrondissement
Station Boom, spoorwegstation in de Antwerpse gemeente Boom
Provinciedistrict Boom, tussenniveau tussen het kiesarrondissement Antwerpen en de kieskantons Boom en Kontich
Rupel Boom FC, Belgische voetbalclub uit het Antwerpse Boom

Merknaam en organisatie
Boom (motorfiets), een Duits merk van trikes
Boom (uitgeverij), een uitgeverij te Meppel (holding), Amsterdam en Den Haag
Boom (bedrijf), leverancier van laboratoriumbenodigdheden
De Boom (Amsterdam), gangbare benaming van de Rooms-Katholieke Kerk van Sint-Franciscus van Assisi in Amsterdam Bos en Lommer
Boom (Van Doesburg) (ook: Boom met huizen), een schilderij van de De Stijl-voorman Theo van Doesburg
Boom Chicago, een improvisatiecomedygezelschap uit Amsterdam
Das & Boom, een stichting voor natuurbescherming, in het bijzonder ten behoeve van de das
Air Boom, een professioneel worstelteam
Boom Boom (Mario), een personage uit de Mario-reeks
Nicky Boom, een platformspel voor onder meer de Commodore Amiga
Boom Festival, een tweejaarlijks festival in Portugal
Boom en Bosch, een buitenplaats langs de rivier de Vecht in het Nederlandse dorp Breukelen
Boom Technology, een Amerikaanse vliegtuigfabrikant

Muziek en film 
 Boom (single), een single van de Belgische zangeres Natalia
 Boom, Boom, Boom, Boom!!, een single van de Nederlandse popgroep Vengaboys
 Boom Boom Pow, een nummer van de Amerikaanse groep The Black Eyed Peas
 Boom Boom (John Lee Hooker), een nummer van de singer-songwriter John Lee Hooker
 Boom!, een Britse dramafilm uit 1968 onder regie van Joseph Losey

Overig

 Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 Babyboom, ook wel boomer

Zie ook 
 Bomen, het voortbewegen van een boot met een vaarboom